Поркерес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-ль'Эстань. Занимает площадь 33,6 км². Население — 4400 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны